Als Defensive Player of the Year werden in den Vereinigten Staaten in verschiedenen Sportarten die besten Verteidiger ausgezeichnet.

 American Football: NFL Defensive Player of the Year Award
 Basketball (Männer): NBA Defensive Player of the Year Award
 Basketball (Frauen): WNBA Defensive Player of the Year Award 
 Lacrosse: Major League Lacrosse Defensive Player of the Year Award
 Lacrosse: National Lacrosse League Defensive Player of the Year Award